Rovine ist der Name mehrerer Dörfer in Rumänien:

 Rovine (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Rovine (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Rovine (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița